

Aziende 
 Puma – azienda tedesca di abbigliamento sportivo
 Puma – casa automobilistica italiana
 Puma – casa automobilistica brasiliana
 Puma – azienda tedesca di coltelli

Biologia 
 PUMA – proteina modulatrice dell'apoptosi

Fumetto 
 Puma – personaggio Marvel Comics

Geografia 
 Puma – circoscrizione della regione di Singida (Tanzania)

Persone 
 Puma – calciatore capoverdiano

Veicoli 
 Puma – veicolo corazzato per fanteria
 Puma – veicolo trasporto truppe
 Aérospatiale SA 330 Puma – elicottero 
 Ford Puma – automobile della Ford
 IDF Puma – veicolo corazzato
 Puma – una delle quattro versioni dell'autoblindo tedesco Sd.Kfz. 234, attivo durante la seconda guerra mondiale

Zoologia 
 Puma – genere di felidi
 Puma – nome comune del Puma concolor